Een provincie van Burundi, zie Muyinga (provincie)
 Een gemeente in deze provincie, zie Muyinga (commune)
 De hoofdstad van de provincie, zie Muyinga (stad)